Спиди:
 Спиди, Дэвид — в прошлом шотландский футболист, нападающий.
 Спиди (DC Comics) — супергерой из комиксов DC Comics, напарник Зелёной стрелы.
 Спиди (Мия Дерден) — персонаж вселенной DC Comics.
 Спиди Гонзалес — мышь из Looney Tunes.

См. также 
 Спиди-гонщик (значения)